Velika nagrada Francije 1991 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 7. julija 1991.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 1:14,559
|align="center"| -
|-
! 2
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 1:14,789
| +0,230
|-
! 3
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 1:14,857
| +0,298
|-
! 4
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault 
| 1:14,895
| +0,336
|-
! 5
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1:15,376
| +0,817
|-
! 6
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari 
| 1:15,877
| +1,318
|-
! 7
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford 
| 1:16,816
| +2,257
|-
! 8
| 19
|  Roberto Moreno
| Benetton-Ford
| 1:16,961
| +2,402
|-
! 9
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 1:17,015
| +2,456
|-
! 10
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 1:17,020
| +2,461
|-
! 11
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 1:17,114
| +2,555
|-
! 12
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari 
| 1:17,149
| +2,590
|-
! 13
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 1:17,163
| +2,604
|-
! 14
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini 
| 1:17,504
| +2,945
|-
! 15
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Ilmor
| 1:17,533
| +2,974
|-
! 16
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini  
| 1:17,775
| +3,216
|-
! 17
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 1:17,836
| +3,277
|-
! 18
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda 
| 1:18,144
| +3,585
|-
! 19
| 32
|  Bertrand Gachot
| Jordan-Ford
| 1:18,150
| +3,591
|-
! 20
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 1:18,185
| +3,626
|-
! 21
| 14
|  Olivier Grouillard
| Fondmetal-Ford
| 1:18,210
| +3,651
|-
! 22
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 1:18,224
| +3,665
|-
! 23
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Ford
| 1:18,540
| +3,981
|-
! 24
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 1:18,826
| +4,267
|-
! 25
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 1:18,846
| +4,287
|-
! 26
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd 
| 1:19,267
| +4,708
|-
! DNQ
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 1:19,491
| +4,932
|-
! DNQ
| 18
|  Fabrizio Barbazza
| AGS-Ford
| 1:20,110
| +5,551
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| Lambo-Lamborghini
| 1:20,262
| +5,703
|-
! DNQ
| 10
|  Stefan Johansson
| Footwork-Ford
| 1:21,000
| +6,441
|-
! DNPQ
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| -
|
|-
! DNPQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
| -
|
|-
! DNPQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
| -
| 
|-
! DNPQ
| 31
|  Pedro Chaves
| Coloni-Ford
| -
| 
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 72
| 1:38:00,056
| 4
| 10
|-
! 2
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 72
| + 5,003 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 72
| + 34,934 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 72
| + 35,920 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 71
| +1 krog
| 1
| 2
|-
! 6
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 71
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 70
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 8
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 70
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 9
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 10
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 70
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 11
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 12
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 69
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Roberto Moreno
| Benetton-Ford
| 63
| Okvara
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 57
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Olivier Grouillard
| Fondmetal-Ford
| 47
| Puščanje olja
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Lola-Ford
| 43
| Prenos
| 23
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 39
| Pnevmatika
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 36
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 32
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 31
| Menjalnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 21
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 12
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 8
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Ilmor
| 7
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 6
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 32
|  Bertrand Gachot
| Jordan-Ford
| 0
| Zavrten
| 19
|  
|-
! DNQ
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Fabrizio Barbazza
| AGS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Stefan Johansson
| Footwork-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  Pedro Chaves
| Coloni-Ford
|  
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'19.168

Formula 1 sezona 1991
1991